Чур — междометие в восточнославянских языках. Также может означать:

Топонимы 
 Чур — аул в Туркменском районе Ставропольского края.
 Чур — село в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Чур — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги.
 Чур — река в Удмуртии, приток Ижа. На ней расположено село Чур.

Другое 
 ЧУР-1 — один из первых российских самолётов, созданный летом 1911 года.

Примечания